d’Alva  ist der Familienname folgender Personen:
 Leonel Mário d’Alva (* 1935),  Politiker in São Tomé und Príncipe
 Norberto d’Alva Costa Alegre (* 1951), Politiker in São Tomé und Príncipe

Siehe auch:
 Alva
 Dalva